Daisen kan syfta på:

Japan 

 Daisen, Tottori, kommun, Tottori prefektur, 
 Daisen (berg), Tottori prefektur, 
 Daisen, stad, Akita prefektur,